Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi súlylökés versenyszámát július 31-én rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi súlylökésben:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott súlylökő közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt július 31-én rendezték.

Források 

Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon